Рейнус — фамилия:

 Рейнус, Абрам Михайлович (1897—1972) — советский учёный-медик.
 Рейнус, Михаил Евгеньевич (?—?) — русский живописец.

См. также 
 Рейнс